Teofilacte Rangabé, almirall bizantí, pare de l'emperador Miquel I Rangabé
 Teofilacte, fill de l'emperador Miquel I Rangabè
 Teofilacte I, senyor romà del , comte de Tusculum
 Teofilacte de Ravenna, exarca de Ravenna
 Teofilacte Simocates, historiador romà d'Orient 
 Teofilacte de Bulgària, arquebisbe de Bulgària